Żochowo ist der Name dreier polnischer Orte:

 in der Woiwodschaft Masowien:
 Żochowo (Sierpc) 
 Żochowo (Stary Lubotyń)

 in der Woiwodschaft Pommern:
 Żochowo (Potęgowo) (Sochow, Kreis Stolp/Pommern)